Терічень () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фресінет.
 Терічень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ширна.